Sapo - de grandes porporções; Sapão
Ou ainda:
Rio Sapão - rio brasileiro
Sapão (cantor) - cantor de funk carioca
Mogi Mirim Esporte Clube - clube cujo mascote é chamado Sapão

Desambiguação